Карага́ч (тюркск. Karaağaç (кара «чёрный» + агач «дерево»)).

Растение 
 Карагач — обиходное название нескольких видов вязов, растущих в Поволжье, Южном Урале, Кавказе, Средней Азии и других южных регионах:
 Вяз мелколистный
 Вяз приземистый

Топонимы 
 Карагач (река) — одна из малых рек на Балканском полуострове.
 Карагач (хребет) — горный хребет в Крыму.
 Карагач — село в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии.
 Карагач — прежнее название села Кизиловое Симферопольского района.
 Карагач — посёлок в Беляевском районе Оренбургской области.
 Карагач — до 1945 г. название села Нагорное в Ренийском районе Одесской области Украины.

См. также 
 Караагач
 
 
Новый Карагач